

Населені пункти та їхні частини
 Жечице — село в гміні Фрамполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Жечице — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Жечице — частина села Павловічкі в гміні Павловічкі Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства

Примітки